Jäger, német családnév
Jager, tigris és jaguár faj hibridje